O título Barão de Queluz pode-se referir a um dos seguintes títulos nobiliárquicos:
 Barão de Queluz, título brasileiro;
 Barão de Queluz, título português;

Desambiguação